Вътрешната течна среда има основно значение за поддържането на хомеостазата (равновесието) в човешкия организъм. Вътрешната течна среда се състои от кръв, лимфа и тъканна течност.

 Кръв – Състои се от кръвна плазма, която представлява бледожълтеникава течност и съставлява 54% от кръвта. Като течна среда, тя съдържа предимно вода 90-92%, органични вещества – главно белтъци 7-8% и продукти от обмяната на веществата – аминокиселини, мазнини, амоняк, въглеродна киселина, витамини и др.,
както и 0,9 % минерални соли. Поддържането на постоянния състав на кръвната плазма има важно значение за човешкия организъм. Промяна в концентрацията на веществата в нея, води до промяна в структурата на кръвните клетки, а понякога и до смърт.
В кръвта също има и червени кръвни клетки – еритроцити, бели кръвни клетки – левкоцити и кръвни плочици – тромбоцити.

2. Лимфа – Течност близка по състав до тъканната течност и кръвта, но е доста по-богата на мазнини и около 3-4 пъти по-бедна на белтъци. В нея има голям брой лимфоцити.

3. Тъканна течност – Получава се при филтрирането на кръвната плазма през тънките стени на капилярите и се намира в междуклетъчните пространства. Представлява бледожълтеникава течност. Има основно значение при обмяната на веществата между кръвта и клетките. Може да се наблюдава при одраскване на кожата като прозрачни, бледожълтеникаво капки, както и в мехурите при изгаряне.
Биохимия